Galwey ist der Familienname folgender Personen:

 Enric Galwey i Garcia (1864–1931), katalanischer Maler
 Mick Galwey (* 1965), irischer Rugby- und Gaelic-Football-Spieler